Алан Бе́йкер: 
 Бейкер, Алан (1939—2018) — английский математик.
 Бейкер, Алан — американский философ и игрок в сёги.